Elizabeth Holtzman (1941-), une femme politique américaine
  (1912-1987), une artiste américaine
  (1913-2002), un juriste et homme politique américaine

Source de la traduction